Якино — имя собственное; выступает как фамилия и название населённых пунктов в России.

Топонимы 
 Якино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Якино — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Якино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.

Персоналии 
 Якино, Анджело (1889—1976) — итальянский адмирал Королевских ВМС Италии и флота республики, участник Первой и Второй мировых войн, Командующий итальянским флотом.